Пекельна пошта () — сатиричні журнали, які виходили в Петербурзі в різні роки:
 Пекельна пошта (1769)
 Пекельна пошта (1906)